Lauria (Basilicata), een plaats in Italië
 Lauria (slak)